Teufelsturm heißen folgende geographische Objekte:

Baulichkeiten:
 Burgstall Teufelsturm (Hutthurm), abgegangene Höhenburg im Bayerischen Wald über dem Tal der Ilz bei Hutthurm, Bayern
 Burgstall Teufelsturm (Waldneukirchen), abgegangene Burg an der Steyr, Oberösterreich
 Teufelsturm (Menden), Turm der Stadtmauer von Menden

Erhebungen:
 Teufelsturm (Sächsische Schweiz), Felsturm und Klettergipfel in der Sächsischen Schweiz
 Devils Tower, Monolith im US-Bundesstaat Wyoming (National Monument)